Xylobotryum — рід грибів родини Xylobotryaceae. Назва вперше опублікована 1895 року.

Класифікація 
До роду Xylobotryum відносять 6 видів:

 Xylobotryum andinum
 Xylobotryum caespitosum
 Xylobotryum coralloides
 Xylobotryum dussii
 Xylobotryum portentosum
 Xylobotryum rickii

Примітки

Джерела 

 Patouillard, N.T.; Lagerheim, G. de. 1895. Champignons de l'Équateur (Pugillus IV). Bulletin de l´Herbier Boissier. 3:53-74 - P.69

Роди грибів